Solanilla puede hacer referencia a:
 Solanilla, localidad del municipio de Alcaraz, en la provincia de Albacete (España).
 Solanilla del Tamaral, localidad del municipio de Mestanza, en la provincia de Ciudad Real (España).
 Las Solanillas, localidad del municipio de La Aldehuela, en la provincia de Ávila (España).
 Solanilla, localidad del municipio de Valdefresno, en la provincia de León (España).
 Solanilla, localidad del municipio de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca (España).
 Solanilla, despoblado del municipio de La Fueva, en la provincia de Huesca (España).
 La Solanilla, localidad del municipio de Villavieja del Lozoya, en la provincia de Madrid (España).